Cesare di Napoli, peintre italien de la Renaissance
 Gennaro Di Napoli (1968-), athlète italien spécialiste des courses de fond et de demi-fond ;
 Luciano Di Napoli (1954-), pianiste et chef d'orchestre tunisien ;
 Marc di Napoli (1953-), acteur et artiste peintre français ;
 Stéphane di Napoli (1958-), acteur français ;
 Valeria Di Napoli (née en 1981), écrivain et scénariste italienne.

Variantes
 Patrick Esposito Di Napoli (1964-1994), musicien français